Balassa János (1518–1577) főispán, főkapitány
 Balassa János (1812 körül–1883) evangélikus lelkész
 Balassa János (1814–1868) sebész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja
 Balassa János (1869–1931) gépészmérnök, igazgató
 Balassa János (1903–1948) színész

Jegyzetek